Mulhouse, grande ville française située dans le sud de l'Alsace, appelée aussi Mülhausen en allemand.
 Mulhausen, commune française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
 Mühlhausen (Thuringe), ville située en Allemagne dans le Land de Thuringe.

 Mulhouse (croiseur), croiseur cuirassé de la marine française, ex SMS Stralsund de la marine impériale allemande.

oc:Mulhouse